

Aziende
 Lazard – banca d'affari statunitense

Persone
 Allen Lazard – giocatore di football americano statunitense
 Frédéric Lazard – scacchista e compositore di scacchi francese
 Gilbert Lazard – linguista, iranista e accademico francese